Bethmont

 Eugène Bethmont, avocat et homme politique français, (1804-1860) ;
 Paul Louis Gabriel Bethmont, avocat et homme politique français, (1833), fils du précédent.

Bethmont